Кальв (район) () — район землі Баден-Вюртемберг, Німеччина.
 Кальв () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Ґней Корнелій Сципіон Кальв  (†211 до н. е.) —  римський політичний і військовий діяч.
 Кальв () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.